Miloșești se poate referi la:
 Miloșești, Giurgiu
 Miloșești, Ialomița